La saison 2017-2018 du Championnat des îles Caïmans de football est la trente-neuvième édition de la première division aux Îles Caïmans, nommée CIFA National Premier League. 

D'importants changements surviennent lors de cette édition puisque le nombre de clubs passe de 8 à 14. Les clubs engagés sont réunis au sein d'une poule unique où chaque équipe rencontre une fois ses treize autres adversaires. C'est un système de ligue fermée dans la mesure où il n'y a pas de relégation. 

C'est le Scholars International SC qui remporte la compétition cette saison avec seulement un point d'avance sur son dauphin, le Roma United SC. Il s’agit du onzième titre de champion des îles Caïmans de l'histoire du club.

Qualifications continentales 
Le vainqueur du championnat participe au championnat des clubs caribéens de la CONCACAF 2019.

Les clubs participants

Compétition 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

Classement 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Résultats 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat des îles Caïmans de football

Liens externes 
  Page complète sur la saison sur RSSSF

2017-2018
Caïmans, îles M1
2017 aux îles Caïmans
2018 aux îles Caïmans